Nahe peut faire référence à :
 Nahe, un affluent du Rhin en Allemagne ;
 Nahe, une commune allemande de l'arrondissement de Segeberg, en Schleswig-Holstein.